Budai János
 Budai Borbély János (16. század) 
 Budai Karácsony János (16–17. század) református lelkész
 Budai János (18–19. század) református lelkész
 Budai János (1939) labdarúgó (Ózd)
 Budai János (1940) tanár, az Országos Román Kisebbségi Önkormányzat elnöke
 Budai János (?) nagykövet
Buday János
 Buday János (14–15. század) kanonok